Высокие — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокие — деревня,  Лынтупский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Высокие — хутор, Гирковский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область

Россия 
 Высокие — деревня в Пестовском районе Новгородской области